Саварин:
 Саварин Ніль Николай (1905–1986) — церковний діяч, єпископ Української греко-католицької церкви в Канаді.
 Саварин Петро (1926) — український письменник, громадсько-політичний діяч.